Советско-английское торговое соглашение — документ, подписанный Великобританией и РСФСР 16 марта 1921 года в Лондоне. Со стороны Советской России подпись под соглашением поставил нарком внешней торговли Л. Б. Красин, со стороны Британии — министр торговли Роберт С. Хорн. Документ является первым соглашением, заключенным между Советской Республикой и крупным капиталистическим государством; он ознаменовал прорыв экономической блокады большевистского правительства.

Текст 
 «Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных РСФСР с иностранными государствами», вып. II. М., 1921, с. 12.
 Документы внешней политики СССР, т. 3, с. 607—614; т. 7, с. 609—636.

Примечания

Литература 
 Советская историческая энциклопедия. т. 13 — М.: Советская энциклопедия, 1971, с. 135—138.
 Большая советская энциклопедия. Изд. 3-е. Том 24. Кн 1. — М.: Советская энциклопедия 1976, с. 27-28, с. 69-70.
 Дипломатический словарь. В 3-х томах. Том 3 — М.: Политиздат, 1973, с. 238—240.
 Дипломатический словарь. В 3-х томах. Изд. 4-е. Том 3 — М.: Наука, 1986, с. 9.
 

Советско-британские отношения
Международные договоры XX века
Международные договоры СССР
Международные договоры Великобритании
Март 1921 года
1921 год в Лондоне
1921 год в политике